Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Bastl e Neville Godwin che hanno battuto in finale Yves Allegro e Marcus Hilpert 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 George Bastl /  Neville Godwin (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  Petr Kovačka (semifinali)
 Wim Neefs /  Djalmar Sistermans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2001